Csicsóka és a moszkitók, 1971-ben bemutatott tévéjáték gyerekeknek Katkics Ilona rendezésében, Csukás István írása után.
Csicsóka és a Moszkitók, 1982-ben megjelent ifjúsági regény a tévéfilm nyomán Csukás István írásában a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó gondozásában.
Csicsóka és a Moszkitók, 1988-ban bemutatott ifjúsági tévéfilm Mamcserov Frigyes rendezésében, Csukás István írása után.